Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w Oslo został rozegrany 15 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Norefjell. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Stein Eriksen, srebro wywalczył Austriak Othmar Schneider, a brąz zdobył jego rodak - Toni Spiss. Konkurencję tą rozegrano po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952